Azé (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Azé (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Azé (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary